

Wydarzenia 

 wrzesień - triumfalny powrót Pompejusza do Italii.

Urodzili się 
 Ptolemeusz XIII, władca Egiptu

Zmarli 
 Aulus Licinius Archias, poeta grecki